Клопце може бити:

 Клопце (Дол при Љубљани), насељено мјесто у општини Дол при Љубљани, Република Словенија
 Клопце (Жужемберк), насељено мјесто у општини Жужемберк, Република Словенија
 Клопце (Словенска Бистрица), насељено мјесто у општини Словенска Бистрица, Република Словенија